O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2004 - Clausura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 57ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2004-05 - Segunda Divisão se dá com o último colocado da tabla general entre este torneio e o apertura O campeão é classificado para a Copa Interclubes da UNCAF de 2004, que serviu de classificatória para a Copa dos Campeões da CONCACAF de 2005

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
2004 na Guatemala